Alasana Manneh – calciatore gambiano
 Kekuta Manneh – calciatore gambiano naturalizzato statunitense
 Ousman Manneh – calciatore gambiano